Bertini es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

Alba de Céspedes y Bertini (1911–1997, escritora cubana-italiana.
Dante Bertini, artista multifacético nacido en Argentina y de nacionalidad española.
Eugenio Bertini (1846–1933), matemático italiano.
Francesca Bertini (1892–1985), actriz italiana de cine mudo.
Gary Bertini (1927–2005), director y compositor israelí.
Giovanni Maria Bertini (1900–1995), hispanista italiano nacido en España.
Henri Bertini (1798–1876), compositor y pianista francés.
Mario Bertini (1944), exfutbolista italiano.
Romeo Bertini (1893–1973), atleta italiano, especialista en la prueba de maratón.

Zoología
Spinomantis bertini, especie de anfibio de la familia Mantellidae.